Harsiesi est un nom masculin porté par plusieurs personnes de l'Égypte antique

 Deux grands prêtres d'Amon :
 Harsiesi 
 Harsiesi 

 Harsiesi, vizir de Taharqa
 Harsiesi, chef rebelle qui se souleva contre Ptolémée .

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité